Marrack ist der Familienname folgender Personen:

 John Marrack (1886–1976), britischer Immunologe
 Philippa Marrack (* 1945), britisch-amerikanische Immunologin

Siehe auch:
 Marak